A 2002. évi téli olimpiai játékokon a férfi curlingtornát február 11. és 22. között rendezték. A tornán 10 nemzet csapata vett részt.

Lebonyolítás 
A 10 részt vevő csapat egyetlen csoportban szerepelt. A csoportban körmérkőzéses formában dőlt el a csoport végeredménye (minden csapat 9 mérkőzést játszott). A csoport első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe, ahol a csoportmérkőzések 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzhetett.

Résztvevők

A csoportkör végeredménye

Csoportkör 
A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.

1. forduló 
 február 11., 09:00

2. forduló 
 február 11., 19:00

3. forduló 
 február 12., 14:00

4. forduló 
 február 13., 09:00

5. forduló 
 február 13., 19:00

6. forduló 
 február 14., 14:00

7. forduló 
 február 15., 09:00

8. forduló 
 február 15., 19:00

9. forduló 
 február 16., 14:00

10. forduló 
 február 17., 09:00

11. forduló 
 február 17., 19:00

12. forduló 
 február 18., 14:00

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 20., 14:00

Bronzmérkőzés 
 február 22., 09:00

Döntő 
 február 22., 14:30

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Női curlingtorna a 2002. évi téli olimpiai játékokon

F2002